Björgólfur Takefusa (11 de maio de 1980) é um futebolista islandês que atua como atacante.

Mede 1,78 de altura e pesa 76 quilos. Desde 2006 joga no Knattspyrnufélag Reykjavíkur usando a camisa 10.

Ligações externas 
 

{{

Futebolistas da Islândia